Benedetto Accolti kan syfta på:

* Benedetto Accolti den äldre (1415–1464), italiensk jurist och historiker
 Benedetto Accolti den yngre (1497–1549), italiensk kardinal